Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jürgen Fassbender e Karl Meiler che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Bob Hewitt 6-4, 7-6.

Teste di serie 
 Colin Dowdeswell /  Bob Hewitt (finale)
 Jürgen Fassbender /  Karl Meiler (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1977